José Peña – attore e sceneggiatore 
José Peña – atleta venezuelano
José Enrique Peña – calciatore uruguaiano